Thorigny ist der Name folgender Orte in Frankreich:

 Thorigny im Département Vendée
 Thorigny-sur-Marne im Département Seine-et-Marne
 Thorigny-sur-le-Mignon im Département Deux-Sèvres
 Thorigny-sur-Oreuse im Département Yonne
 Thorigny-sur-Vire, heutige Schreibweise Torigni-sur-Vire, im Département Manche